Halda může být:
 výsypka – uměle navršená terénní nerovnost tvořená z těžební hlušiny nebo odpadu po tavbě rud
 halda (datová struktura) – stromová datová struktura, kde prvky výše jsou menší než prvky níže
 halda (paměť) – oblast paměti, kde probíhá dynamická alokace
 Halda (kanál) – umělý vodní náhon mezi řekami Loučná a Chrudimka u Pardubic
 Halda (potok) – pravostranný přítok Libochovky v okresech Žďár nad Sázavou a Brno-venkov
 Halda (Výprachtice) – osada obce Výprachtice v okrese Ústí nad Orlicí

Slovenská příjmení